Bouwwerk
 Kasteel Baer, kasteel in de Nederlandse gemeente Zevenaar

Personen met de achternaam Baer
 Buddy Baer, Amerikaans bokser en acteur
 Frederik Johan van Baer, Nederlands militair
 Karl Ernst von Baer, Estisch wetenschapper
 Parley Baer, Amerikaanse acteur en radio-dj
 Ralph Baer, Amerikaans computerspelpionier, uitvinder en ingenieur van Duitse afkomst
 Richard Baer, Duits naziofficier
 Stanny van Baer, Nederlands model

Wetenschap
 BAER-test, gehoortest

Merken
 Von Baer (merk), een producent van tassen uit Estland

Zie ook 
 Bahr, gehucht in de Nederlandse gemeente Zevenaar